A Dancsohai (Szahársza, Bihár) Kacsvaha rádzsputok főleg Rádzsasztánból származnak, Indiából. Az első ismert vezetőjük Darihal Szing volt, aki Rádzsasztánból jött.

Fordítás